Postal est une commune italienne.
 La rivière Postal est un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.
 Postal et ses suites Postal² et Postal III sont des jeux vidéo.
 Postal est un film adapté de la série de jeux vidéo précédente.